Quattrini ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Buzzi-Quattrini (1879–1941), österreichischer Bildhauer
 Enrico Quattrini (1864–1950), italienischer Bildhauer
 Massimo Quattrini (* 1968), italienischer Futsalspieler
 Paola Quattrini (* 1944), italienische Schauspielerin
 Selvaggia Quattrini (* 1975), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Buzzi-Quattrini